Михаил Иванович Орловец (род. 8 июня 1950 года) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (2008).

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1972), Высшие дипломатические курсы при Дипломатической академии МИД России (2002). Владеет английским и испанским языками.

С 1972 года — на дипломатической службе.
1993—1995 — советник-посланник Посольства Российской Федерации в Чили.
1995—1998 — советник-посланник Посольства Российской Федерации на Кубе.
1998—2000 — начальник отдела Департамента консульской службы МИД России.
2000—2002. — заместитель директора Латиноамериканского департамента МИД России.
2 июля 2002 — 24 июня 2004 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Эквадор.
11 ноября 2004 — 23 июня 2009  — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Гаити.
26 июля 2011 — 17 декабря 2015 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Чили.

Награды 
 Орден Дружбы (10 июня 2008) — за большой вклад в развитие дружественных отношений Российской Федерации со странами Латинской Америки

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (18 июля 1995)
Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (5 марта 2005)
Чрезвычайный и полномочный посол (11 февраля 2008)

Примечания 

Дипломаты России
Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Венесуэле
Послы Российской Федерации в Гаити
Послы Российской Федерации в Доминиканской Республике
Послы Российской Федерации в Эквадоре
Послы Российской Федерации в Чили